Сноуи (или Снежные горы) — горы в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
 Гидрокомплекс Сноуи — комплекс гидроэлектростанций и водохранилищ в горах Сноуи, Австралия.
 Сноуи — река в Австралии.
 Сноуи — персонаж комиксов Приключения Тинтина.